Heerbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Heerbrand (1521–1600), lutherischer Theologe, Reformator, Propst und Kanzler der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
 Valentin Heerbrand (1611–1674), deutscher Theologe